Nechayev (Nechayeva), Nechaev (Nechaeva) ():
 Leonid Nechayev
 Sergey Gennadiyevich Nechayev

 Nechayevshchina